Пілсудський () — польське прізвище.

 Пілсудські — польський дворянський рід, герба Стріла або Комоняка.

Найбільш відомі носії — брати Пілсудські: 
  Броніслав Пілсудський (1866—1918) — польський діяч революційного руху і етнограф;
 Юзеф Пілсудський (1867—1935) — польський державний і політичний діяч, Маршал Польщі;
  Адам Пілсудський (1869—1935) — віце-президент міста Вільно, сенатор Польщі;
 Казимир Пілсудський (1871—1941) — польський банкір;
  Ян Пілсудський (1876—1950) — польський політик;
їх батько —
  Юзеф Вінцент Петро Пілсудський (1833—1902) — діяч  Польського повстання 1863 року;
донька маршала Юзефа Пілсудського —
 Ядвіга Пілсудська (1920—2014) — польська військова і громадська діячка.

 Примітки